Олександр Сергійович Калитюк (* , Нововолинськ) — білоруський лікар, громадський діяч, один із керівників української діаспори в Бересті.

Народився 18 липня 1953 року в м. Нововолинськ Волинської області в родині шахтаря.

Професійна біографія 
У 1970 році вступив до Івано-Франківської медичної академії.
У 1976–1982 роках лікар Ратнівської центральної районної лікарні.
З 1982 року працює в дитячій поліклініці № 2 м. Берестя.
З 1989 року головний лікар дитячої поліклініки № 2.

Громадська позиція 
Двічі обирався депутатом Берестейської міської Ради депутатів.

Голова громадського об'єднання «Полісся».

Співініціатор створення пам'ятника Т. Шевченко в м. Бересті.

Причетний до передачі книжкових фондів з Берестейської обласної бібліотеки до бібліотеки с. Колодяжне Ковельського району.

Посилання 
 Новости Беларуси. Александр Калитюк: «Брест — площадка больших возможностей» 

Уродженці Нововолинська
Персоналії:Берестя
Українська діаспора Білорусі
Білоруські громадські діячі
Білоруські лікарі